Левашо́в — русская фамилия. Происхождение фамилии — от леваш, варианты значения: левша, либо разновидность лепёшки (ср. лаваш), либо уменьшительная форма имени Лев.

Левашов

А 
 Левашов, Анатолий Васильевич (1911—1983) — советский военный, полковник авиации.

В 
 Левашов, Валентин Сергеевич (1915 или 1918—1994) — композитор и хоровой дирижёр, народный артист СССР.

Е 
 Левашов, Евгений (род. 1971) — советский и узбекистанский футболист.
 Левашов, Евгений Александрович (род. 1929) — советский российский филолог, энциклопедист.

К

М

Н

П 
 Левашов, Павел Артемьевич (Левашев) (1719—1820) — русский писатель, дипломат и действительный статский советник.

С

Ф

Левашова 
 Левашова, Алла Александровна (1918—1974) — российская художница.
 Левашова, Екатерина Владимировна (1867— не ранее 1920) — землевладелица, одна из основательниц посёлка Графская колония.
 Левашова, Ольга Викторовна (1836—1904) — фрейлина русского императорского двора.

Двойная фамилия 
 Левашов-Туманов, Георгий Вадимович (1943—2023) — советский и грузинский кинорежиссёр и сценарист.

См. также 
 Леваш
 Левашев
 Левашовка
 Левашово

Примечания